In 2007 werd het 61ste Campeonato Rondoniense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rondônia. De competitie werd georganiseerd door de FFER en werd gespeeld van 18 maart tot 3 juni. Ulbra werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase
In geval beide clubs een wedstrijden wonnen werd er een verlenging gespeeld, tussen haakjes weergegeven.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Rondoniense
Rond